linea S29 della rete celere dell'Argovia
 linea S29 della rete celere di Zurigo